Jean Denis peut désigner :
 Jehan Denis, explorateur et navigateur du  ;
 Jean Denis, industriel à Fontaine-Daniel en Mayenne ;
 Jean Denis (1643-1704), pionnier de la transfusion sanguine à Paris au  ;
 Jean Denis (1893-1970), artiste-peintre et aviateur, pionnier de l'Aéropostale ;
 Jean II Denis (1660-1672), facteur de clavecins et d’épinettes.